Другий комплект нагород на Чемпіонаті світу з біатлону у німецькому Рупольдінгу був розіграний у спринті. Змагання пройшли о 12:30 за місцевим часом 3 березня 2012 року.
Результати спринту, на відміну від змішаної естафети виявилися досить очікуваними. Перемогу здобув лідер загального заліку і заліку спринтерських гонок Кубка світу француз Мартен Фуркад, а друге місце зайняв представник Норвегії Еміль Хегле Свендсен, який є головним конкурентом Фуркада за перемогу у заліку Кубка світу. Попри те, що вони обоє допустили по два промахи, конкурентів їм практично не було. Третім став швед Карл Юхан Бергман, який двічі перемагав у спринтерських гонках на етапах поточного Кубка світу.

Результати

Посилання 
Офіційний сайт IBU
 Офіційні результати на сайті IBU
 Мартен Фуркад переміг в спринті
 Офіційний сайт чемпіонату
 Календар IBU
Сайт Федерації біатлону України:
 Офіційні результати
 Результати змагання
 Аналіз гонки
 Склад збірної України на гонку
 Відео-моменти гонки
 Коментарі спортсменів
 Фотографії

Чемпіонат світу з біатлону 2012
Спринтерські гонки на чемпіонатах світу з біатлону
2012 у біатлоні
Березень 2012